Scaccia ist:
 ein traditionelles Gericht der sizilianischen Küche, siehe Scàccia

Scaccia ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Maria Scaccia († 1761), italienischer Violinist und Komponist
 Mario Scaccia (1919–2011), italienischer Schauspieler
 Mike Scaccia (1965–2012), US-amerikanischer Musiker
 Prospero Scaccia, Erzbischof von Sienna (1909–1932)